Wesleyan Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wesleyan Methodist Church (Seneca Falls, New York), NRHP-ID: 80000361
 Wesleyan Methodist Church (Weybridge, Vermont), NRHP-ID: 96000387

Siehe auch:
 Wesley Methodist Church